Résultats détaillés de l’édition 1979 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 24 décembre 1979 au .

Faits marquants 
Pour la seconde année consécutive, Guillermo Vilas, le grand spécialiste de la terre battue, s'impose sur l'herbe australienne, en battant d'excellents spécialistes de cette surface. C'est son  du Grand Chelem et son  titre sur gazon (avec le Masters, gagné sur ce même court en 1975).

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1979 de l'ATP
 Saison 1979 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1979
Australie
Australie
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1979
Tennis en Australie en 1980
Tennis en décembre 1979
Tennis en janvier 1980